Premijer liga BiH u nogometu je svoje drugo izdanje za cijelo područje Bosne i Hercegovine imala u sezoni 2003./04. Sudjelovalo je 16 klubova, a prvenstvo je osvojila momčad Širokog Brijega.

Ljestvica

Poveznice

Izvori 
 rsssf.com, Bosna i Hercegovina 2003./04.
 sportsport.ba, Premijer liga BiH 2003./04., ljestvica
 sportsport.ba, Premijer liga BiH 2003./04., reultati 
 soccerway.com, Premijer liga BiH 2003./04., pristupljeno 27. prosinca 2016.
 claudionicoletti.eu, Bsna i Hercegovina - 1. rang lige (2000./01.-2009./10.) , pristupljeno 27. prosinca 2016.
  

 

2003-04
2003-04
 1